Barland ist der Familienname folgender Personen:

 Ragnhild Barland (1934–2015), norwegische Politikerin
 Thomas H. Barland (* 1930), US-amerikanischer Politiker